Die Saison 2012/13 war die 22. Spielzeit der Schachbundesliga der Frauen. Aus der 2. Bundesliga waren der SK Großlehna, die SF Deizisau und der SV Wattenscheid aufgestiegen. Während Wattenscheid alle Wettkämpfe verlor und zusammen mit dem SV Chemie Guben und den Karlsruher Schachfreunden abstieg, erreichten Großlehna und Deizisau den Klassenerhalt. Der Titelverteidiger OSG Baden-Baden hatte mit dem SF 1891 Friedberg in dieser Saison einen ernsthaften Konkurrenten um die Meisterschaft, wurde durch den Sieg im direkten Vergleich mit einem Punkt Vorsprung deutscher Meister. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2012/13 (Frauen).

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Abschlusstabelle bei chess-international.de
 Ergebnisse beim Deutschen Schachbund
 Deutsche Damen Schach Bundesliga 2012/2013 - Tabellen, Partien und Ergebnisse sowie Fotos aus Baden-Baden auf TeleSchach

Schachbundesliga der Frauen
Schachveranstaltung 2012
Schachveranstaltung 2013
Sportsaison 2012/13